Соревнования по карате проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1994 года среди мужчин и женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация карате (World Karate Federation, WKF)
 Азиатская федерация карате (Asian Karate Federation, AKF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры